All-terrain carrier, een soort voertuig
 Alberdingk Thijm College, een middelbare school in Hilversum
 ATC/DDD-classificatie, een indeling voor geneesmiddelen
 Autotechnologisch Centrum, bij hogeschool De Nayer Instituut
 Air Traffic Control, Engels voor luchtverkeersleiding
 Air Traffic Controller, een zekeringsapparaat in de klimsport; zie Zekeringsapparaat
 Axial Targeted Combustion, een type verbrandingskamer voor in een motorfiets; zie Axial Targeted Combustion Process
 vv ATC '65, een Nederlandse voetbalclub uit Hengelo
 ATC (Amsterdam), een Nederlandse voetbalclub uit Amsterdam
 ATC (band), een Duitse popgroep
 Automatic Tube Compensation, een compensatiealgoritme in beademingsapparatuur
 Amsterdamse Taxicentrale
 Automatic Traction Control